Nya Skottland kan syfta på:

 en provins i Kanada, se Nova Scotia
 en ögrupp i Melanesien; Caledonia var romarnas latinska namn på det område som är dagens Skottland, se Nya Kaledonien